Can Baiona (Corbera de Llobregat), masia al Baix Llobregat
 Can Baiona (Maçanet de la Selva), casa a la Selva
 Can Baiona (Viladecavalls), masia del Vallès Occidental